Souk El Ténine est une commune algérienne de la wilaya de Béjaïa,
 Souk El Thenine est une commune algérienne de la wilaya de Tizi Ouzou,
 Souk el Tenine est une localité algérienne, chef-lieu de la commune d'Oulhaça El Gheraba, dans la Wilaya d'Aïn Témouchent.